Saint-Saveur puede referirse a: 

Comunas francesas:
 Saint-Sauveur, comuna de Altos Alpes.
 Saint-Sauveur, comuna de Côte-d'Or.
 Saint-Sauveur, comuna de Dordoña.
 Saint-Sauveur, comuna de Finisterre.
 Saint-Sauveur, comuna de Alto Garona.
 Saint-Sauveur, comuna de Gironda.
 Saint-Sauveur, comuna de Isère.
 Saint-Sauveur, comuna de Meurthe y Mosela.
 Saint-Sauveur, comuna de Oise.
 Saint-Sauveur, comuna de Alto Saona.
 Saint-Sauveur, comuna de Somme.
 Saint-Sauveur, comuna de Vienne.

Localidad canadiense:
 Saint-Sauveur, ciudad de Quebec.